Нахор — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Лопсия. Длина реки составляет 37 км.

Притоки 
 9 км: Улятемъя (лв)
 Сумьяхсос (пр)
 21 км: Нахорсос (лв)
 Саранун-Ватынсоут (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300023775.

Топографические карты

Примечания 

Притоки Лопсия (притока Северной Сосьвы)
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)